Pathologies (en ) est un roman de langue russe de l'écrivain Zakhar Prilepine, publié pour la première fois en 2005. 

Il est traduit en français par Joëlle Dublanchet et publié aux «Editions des syrtes» en 2007. Sa traduction a été récompensée par le Prix Russophonie 2008.

Liens externes
  Pathologies
  Site de l'auteur

Roman de Zakhar Prilepine
Roman paru en 2005